Владимирский Тупик:

 Владимирский Тупик — посёлок в Смоленской области России, в Холм-Жирковском районе.
 Владимирский Тупик — конечная железнодорожная станция Белорусского направления Московской железной дороги.